Wimmer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Wimmer (1872–1937), dansk läkare
 Franz Elfried Wimmer (1881–1961), österrikisk botaniker och teolog
  
 Hans Wimmer (1907–1992), tysk skulptör
 Herbert Wimmer (född 1944), tysk fotbollsspelare
 Jacob Wimmer (1700-talet), svensk kopparstickare
 Johan Larsson Wimmer (1600-talet), svensk stenhuggare
 Kevin Wimmer (född 1992), österrikisk fotbollsspelare
 Kurt Wimmer (född 1964), amerikansk manusförfattare och filmregissör
 Ludvig Wimmer (1839–1920), dansk språkforskare
 Martin Wimmer (född 1957), tysk roadracingförare
 Per Wimmer (född 1968), dansk finansman och äventyrare

Tyska efternamn